Буско-Здруй:

 Буско-Здруй — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Буский повят.
 Буско-Здруй — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Буский повят, Свентокшиское воеводство.